Ivan Dobroslav Begić (Posuški Gradac, 3. siječnja 1928. – Mostar, 24. rujna 2012.), hrvatski katolički svećenik, franjevac, član Hercegovačke franjevačke provincije, visoki franjevački dužnosnik.

Životopis 
Rodio se na Posuškom Gracu 3. siječnja 1928. i kršten je imenom Ivan. Školovao se u Gracu, na Širokom Brijegu, u Visokom i Sarajevu. Bio je svjedok stradanja hercegovačkih fratara od komunističke ruke. 2010-ih bio je jedini živući svjedok. Redovničko ime fra Dobroslav uzeo je na Petrovo 1946. godine. Na Blagovijest 1951. položio je doživotne zavjete. Zaredio se za prezbitera 13. svibnja iste godine u Sarajevu. Mladu misu je imao na Posuškome Gracu 1951. godine. Bio je dušobrižnik u više hercegovačkih župa, po Konjicu, Mostaru, Drinovcima, Međugorju (kapelan) i Posušju. Bio je katehet, voditelj zborova i graditelj. Službovao je kao župni vikar, samostanski vikar, odgojitelj fratara, župnik i definitor franjevačke provincije. 22. svibnja 2011. proslavio je u Posušju Dijamantnu misu - 60. godina svećeničke službe. Zadnje je mjesece života proveo na Humcu. Umro je u sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar u 83. godini života, 67. redovništva i 62. svećeništva. Misu zadušnicu za nj predvodio je 25. rujna na groblju Martića Križ u Posušju, predvodio je biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. dr. Ratko Perić s kojim je misilo oko 70 koncelebranata, većinom hercegovačkih franjevaca. Homiliju je održao vice-provincijal fra Miljenko Šteko. Pokopan je u franjevačkoj grobnici na Martića križu u Posušju.

Izvori

Vanjske poveznice 
YouTube krugovalHH fra Dobroslav Begić -  svjedočanstvo o partizanskim zločinima na Širokom Brijegu, Datum objavljivanja: 23. velj 2009.

Bosanskohercegovački franjevci
Crkvena glazba
Zborovođe